Pilny oder Plitný ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Pilný (* 1944), tschechischer Unternehmer und Politiker
 Karl Pilny, deutscher Jurist und Schriftsteller
 Otto Pilny (1866–1936), Schweizer Maler